Националният отбор по футбол на Черна гора представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Черногорската футболна асоциация.

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 До 1992 е част от 
 От 1994 до 2002 се състезава като част от Съюзна република Югославия.
 От 2002 до 2006 се състезава като част от Сърбия и Черна гора.

Европейски първенства

Почетни листи 
 до 1 ноември 2014 г.

Участия

Голмайстори

Капитани

Менажери 
 До 2 май 2016 г.

България – Черна гора 

 

Черна гора